

Aziende 
 Cooper Tire & Rubber Company – azienda produttrice di pneumatici
 Cooper Car Company – scuderia britannica di Formula 1
 Cooper Industries – azienda statunitense
 CooperVision (The Cooper Companies) – azienda produttrice di lenti a contatto
 Cooper Edizioni – casa editrice italiana

Astronomia 
 Cooper – cratere lunare

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Cooper – città della Contea di Washington, Maine
 Cooper – charter township della Contea di Kalamazoo, Michigan
 Cooper – township della Contea di Clearfield, Pennsylvania
 Cooper – township della Contea di Montour, Pennsylvania
 Cooper – capoluogo della Contea di Delta, Texas

Persone

Altro 
 Cooper – cognome di lingua inglese
 Cooper – prenome inglese
 Sheldon Cooper – personaggio della serie televisiva The Big Bang Theory

Pagine correlate 
 Stephen Cooper